Новогриго́ровка (, встречается вариант Новогригорьевка) — хутор в Славяносербском районе Луганской области Украины. Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

Входит в Степовской сельский совет.

География 
К северо-западу от хутора проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение). Соседние населённые пункты: село Смелое на северо-востоке, Степовое на востоке, город Зимогорье на юге, село Хорошее на юго-западе, Петровеньки на западе.

Общие сведения 
До 21.08.2003 входило в Хорошенский сельский совет с кодом КОАТУУ — 4424585505.

Местный совет 
93724, Луганская обл., Славяносербский р-н, с. Степовое, пер. Центральний, 14

Примечания

Ссылки 
 Новогригоровка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Славяносербского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании